El Viaducto Otávio Roca es una importante obra de ingeniería civil de Porto Alegre, Brasil, localizada en el centro de la ciudad, sirve como base de la calle Duque de Caxias cuando cruza por encima de la avenida Borges de Medeiros.

Su origen remonta a 1914, cuando el primer Plano Director de la ciudad previó la apertura de una calle para unir las zonas este, sur y central de Porto Alegre, hasta entonces aisladas por el llamado "morrinho". No obstante, su construcción solo fue decidida en 1926, cuando el Intendente Otávio Roca, en conjunto con el Presidente del Estado, Borges de Medeiros, determinaron la apertura efectiva de la actual avenida Borges de Medeiros. La apertura de la avenida exigió un rebajamiento considerable del terreno, interrumpiendo el curso de la calle Duque, y obligando a la creación de una vía elevada para reconstituir su pasaje.

En 1927 fue aprobado un proyecto de los ingenieros Manoel Barbosa Assumpção Itaqui y Duilio Bernardi, y al año siguiente comenzaron las expropiaciones necesarias. Para la realización del contrato fue abierta una competencia, ganada por la Compañía Construtora Dyckerhoff & Widmann. Fue entregada a la población en 1932.

El viaducto es una imponente estructura de concreto armado, con tres vanos. En el centro, al nivel de la avenida, existen dos pórticos transversales con dos grandes nichos, donde hay grupos escultóricos creados por Alfred Adloff. En ambos lados de la avenida Borges fueron levantadas amplias escaleras de acceso hasta el nivel del viaducto, sustentadas por grandes arcadas, debajo de las cuales existe una serie de pequeños establecimientos comerciales e instalaciones sanitárias. Los parapetos de las rampas y del viaducto están decorados con una bella balaustrada.

Los paseos están revestidos de mosaicos de cemento, y el revestimiento es de reboque de polvo de granito, a modo de piedra tallada. Desde su construcción el Viaducto Otávio Roca es un importante punto de referencia de Porto Alegre. Sus características arquitectónicas, bien como su
relevancia sociocultural, llevaron el municipio a inscribirlo en el Libro Tombo bajo el
número 26, el 31 de octubre de 1988.

Entre 2000 y 2001 fue completamente recuperado, y con su reforma los 36 comercios fueron revitalizados, ganando nuevos pisos, escuadras e instalaciones eléctricas, hidráulicas y telefónicas.

Véase también 
 Historia de Porto Alegre
 Arquitectura de Porto Alegre

Referencias 

Memorial descritivo de la Secretaria Municipal de la Cultura
Página de la Secretaria Municipal de la Producción, Industria y Comercio
Tierra Gaúcha

Enlaces externos 

Fotos del Viaducto Otávio Roca en el sitio Puerto Imagen
Sobre el Viaducto Otávio Roca en el sitio del Programa Viva el Centro - Prefectura de Porto Alegre

Porto Alegre
Edificios y estructuras de Brasil
Arquitectura de Brasil del siglo XX
Arquitectura de 1932
Brasil en 1932
Puentes de Brasil del siglo XX
Puentes inaugurados en 1932